Belfry ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belfry (Kentucky), im Pike County
 Belfry (Montana), im Carbon County
 Belfry (Pennsylvania), im Montgomery County
 Belfry Meadow, im Montgomery County, Pennsylvania